Hans Tauber ist der Name folgender Personen:

* Hans Tauber (Heimatforscher) (1848–1913), österreichischer Heimatforscher
 Hans Tauber (Politiker) (1921–2007), deutscher Politiker (CSU)
 Hans Tauber (Schachspieler) (* 1963), deutscher Fernschachspieler